PLW est un code, qui signifie :
 Palaos, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Palaos a pour code alpha-2 PW
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, Palaos a pour code PAL

 Palaos, selon la liste des codes pays du CIO

 Palaos, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Palaos n'a pas de code alpha-2

Code